Торосевич () — польская фамилия. Известные носители:
 Торосевич, Теодор (1789—1876) — галицкий фармацевт и бальнеохимик.
 Торосевич, Юзеф (1784—1869) — польский доктор медицины армянского происхождения, общественный деятель, меценат.